Скляров Віталій Федорович — радник Прем'єр-Міністра України.
 Скляров Дмитро Сергійович (1983—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скляров Ігор Валерійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скляров Ігор Євгенійович (* 1966) — радянський та російський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Скляров Микола Митрофанович (1907—2005) — вчений у галузі матеріалознавства, лауреат Сталінської премії другого ступеня і Ленінської премії.
 Скляров Михайло Петрович (1912—1986) — 1-й секретар Приморського обласного комітету ВКП(б), 1-й секретар Фрунзенського обласного комітету КП Киргизії. Депутат Верховної Ради СРСР 5-го скликання.
 Скляров Олександр Іванович — український економіст.
 Скляров Олександр Якович — завідувач кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, заслужений працівник освіти України.
 Скляров Павло Іванович (1906—1991) — директор авіамоторобудівного заводу, голова Запорізького раднаргоспу, голова Запорізького промислового облвиконкому. Депутат Верховної Ради СРСР 4-го скликання. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Скляров Юрій Олександрович (1925—2013) — секретар Харківського обкому КПУ. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1981—1989 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Скляров Яків Павлович (1901—1992) — український і радянський фізіолог.
жінки
 Склярова Марія Андріївна (1899—1978) — українська актриса, режисер, педагог. Учениця Леся Курбаса.

Примітки